Даний список країн за доведеними покладами природного газу заснований на оцінках BP в опублікованому Статистичному огляді світової енергетики 2014 (Statistical Review of World Energy 2014), а також на оцінках ЦРУ США, опублікованих у «Всесвітній книзі фактів»(The World Factbook) та оцінках ОПЕК  станом на 2013 (в трлн кубічних метрів).

2013 рік
Найбільші поклади природного газу в світі має Росія, обсяг яких на початок 2013 оцінювався Мінприроди РФ в 48,8 трлн м³.

2018 рік
У 2018 році доведені запаси природного газу по країнах зафіксовані на такому рівні: 24,2% — Росія; 11% — Іран; 12,2% — Катар; 4,4% — США; 4,4% — Саудівська Аравія; 3,8% — Туркменістан; 3,1% — ОАЕ; 2,9% — Венесуела; 2,8% — Нігерія; 2,8% — Китай; 22,4% — інші країни.

Примітки

Див. також  
 Світові поклади нафти
 Природний газ

Газова промисловість
Природний газ
газ прир